Janusz Rak – doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor McGill University, członek PAN
 Janusz Rak – profesor nauk technicznych, pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 Janusz Rak – profesor nauk chemicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego

Przypisy